Медаль Принца Евгения () — королевская награда Швеции, вручается королём Швеции за выдающиеся достижения в искусстве. Медаль учреждена в 1945 году королём Швеции Густавом в связи с восьмидесятилетием его брата, известного художника и коллекционера принца Евгения Шведского. 
Награда присуждается ежегодно 5 ноября, в день именин Евгения, и вручается в Королевском дворце в Стокгольме.

Список награждённых 

Ниже представлен список награждённых медалью Принца Евгения с момента её учреждения. Список разбит по профессиям, затем по году награждения по возрастанию. Награждённые являются подданными Швеции, если не указано иное.

Архитекторы 

 1945 Nils Eriksson, Erik Lallerstedt, Ivar Tengbom
 1947 Lars Israel Wahlman
 1950 Sigurd Lewerentz
 1951 Artur von Schmalensee
 1954 Paul Hedqvist, Алвар Аалто (Финляндия)
 1956 Sven Ivar Lind
 1957 Hakon Ahlberg
 1958 Kaj Fisker (Дания)
 1959 Melchior Wernstedt
 1960 Arnstein Arneberg (Норвегия)
 1961 Sven Markelius
 1962 Арне Якобсен (Дания)
 1963 Viljo Revell (Финляндия)
 1964 Erik Ahlsén
 1968 Erik Lundberg
 1970 Sven Backström, Leif Reinius
 1972 Nils Tesch, C.Th. Sørensen (Дания)
 1973 Jörn Utzon (Дания)
 1975 Kjell Lund (Норвегия)
 1976 Carl Nyrén
 1978 Klas Anshelm
 1980 Tore Ahlsén
 1981 Nils Ahrbom, Рейма Пиетиля (Финляндия)
 1982 Sverre Fehn (Норвегия)
 1983 Bengt Lindroos
 1984 Walter Bauer
 1986 Jan Wallinder, Henning Larsen (Дания)
 1988 Jan Gezelius, Sven Ingvar Andersson (Дания)
 1990 Bengt Hidemark
 1991 Erik Asmussen (Дания)
 1992 Per Friberg
 1993 Åke Axelsson
 1994 Gunnar Mattson, Юха Лиевискя (Финляндия)
 1996 Ove Hidemark
 1998 Gustaf Rosenberg
 2000 Johan Celsing
 2002 Ralph Erskine
 2003 Lèonie Geisendorf
 2005 Gert Wingårdh
 2004 Kristian Gullichsen (Финляндия)
 2006 Jan Olav Jensen (Норвегия)
 2007 Knud Holscher (Дания) 
 2009 Mats Edblom, Louise Campbell (Дания)
 2010 Hans Bäckström
 2011 Jan Gehl (Дания)  
 2012 Erik Wikerstål
 2013 Bo Swenson, Kjetil Trædal Thorsen (Норвегия)
 2014 Jonas Bohlin, Lene Tranberg (Дания)
 2016 Pye Aurell Ehrström, Katarina Grundsell, Louise Masreliez, Susanne Ramel
 2017 Rainer Mahlamäki (Финляндия)

Художники 

 1945 Olle Hjortzberg, Isaac Grünewald, Hilding Linnqvist
 1946 Sven Erixon, Otte Sköld
 1947 Jens Ferdinand Willumsen (Denmark), Henrik Sørensen (Норвегия)
 1948 Вера Нильссон, Per Krogh (Норвегия)
 1949 Fritiof Schüldt
 1950 Axel Nilsson
 1951 Alf Rolfsen (Норвегия)
 1954 Hugo Zuhr
 1955 Axel Revold (Норвегия)
 1957 Einar Jolin, Oluf Höst (Denmark), Marcus Collin (Финляндия)
 1958 Ragnar Sandberg, Johannes Kjarval (Iceland)
 1960 Сири Деркерт, Sixten Lundbohm
 1961 Evert Lundquist, Tor Bjurström
 1963 Einar Forseth
 1964 Inge Schiöler, Reidar Aulie (Норвегия)
 1965 Max Walter Svanberg
 1967 Lennart Rodhe, Richard Mortensen (Denmark)
 1969 Torsten Renqvist
 1971 Erik Olson, Henry Heerup (Denmark)
 1973 Stellan Mörner, Alf Lindberg
 1974 Olle Nyman
 1975 Lage Lindell
 1976 Nisse Zetterberg, Svend Wiig Hansen (Denmark)
 1977 Lennart Gram
 1978 Sigrid Schauman (Финляндия), Arne Ekeland (Норвегия)
 1979 Sören Hjort Nielsen (Danish), Gudmundur ”Erro” Gudmundsson (Iceland)
 1980 Endre Nemes, Carl-Henning Pedersen (Denmark)
 1981 Rune Jansson
 1982 Karl Axel Pehrson
 1983 Philip von Schantz, Harald Leth (Denmark), Lars-Gunnar Nordström (Финляндия), Inger Sitter (Норвегия)
 1984 Egill Jacobsen (Denmark)
 1985 Birgit Broms
 1986 Carl Fredrik Reuterswärd
 1987 Curt Asker, Ejler Bille (Denmark)
 1989 Ingegerd Möller, Paul Osipow (Финляндия)
 1990 Per Kirkeby (Denmark)
 1991 Герта Хилльфон, Ленке Ротман, Ulrik Samuelson, Jan Groth (Норвегия)
 1992 Pierre Olofson, Richard Winther (Denmark)
 1993 Olle Bonniér, Jens Johannessen (Норвегия), Kristján Gudmundsson (Iceland)
 1994 Lena Cronqvist
 1995 Torsten Andersson
 1996 Ulf Trotzig
 1997 Ola Billgren, Olav Christopher Jenssen (Норвегия)
 1998 Tommy Östmar, Magnús Pálsson (Iceland)
 1999 Tom Krestesen
 2000 Harald Lyth, Leonard Rickhard (Норвегия)
 2001 Ларис Струнке 
 2002 Olle Kåks
 2002 Carl Otto Hultén
 2004 Hans Wigert, Hreinn Fridfinnsson (Iceland)
 2005 Åke Pallarp, A K Dolven (Норвегия)
 2006 Nils Kölare, Gunvor Nelson
 2007 Jan Håfström, Мари-Луиза Экман
 2008 Dan Wolgers, Eija-Liisa Ahtila (Финляндия)
 2009 Karin Mamma Andersson, Nina Roos (Финляндия)
 2010 Claes Bäckström, May Bente Aronsen (Норвегия), Matti Kujasalo (Финляндия)
 2011 Hrafnhildur Arnardóttir (Iceland)
 2012 Kjell Anderson
 2013 Elisabet Oscarsson
 2014 Kent Lindfors, Pasi Välimaa (Финляндия)
 2015 Mårten Andersson, Håkan Rehnberg
 2016 Ann Edholm
 2017 John-Erik Franzén, Jockum Nordström

Графики 

 1947 Harald Sallberg
 1955 Stig Åsberg
 1956 Emil Johanson-Thor
 1959 Stig Borglind
 1963 Palle Nielsen (Denmark)
 1967 Börje Veslen
 1971 Torsten Billman
 1973 Rolf Nesch (Норвегия)
 1974 Pentti Kaskipuro (Финляндия)
 1976 Sven Ljungberg
 1979 Gunnar Norrman
 1983 Sixten Haage
 1984 Ernst Mether-Borgström (Финляндия)
 1986 Bertil Lundberg
 1988 Nils G. Stenqvist
 1996 Outi Heiskanen (Финляндия)
 1997 Lasse Söderberg
 2003 Ulla Fries
 2015 Hans Cogne

Скульпторы 

 1945 Carl Eldh, Eric Grate, Carl Milles
 1946 Ivar Johnsson
 1947 Вяйнё Аалтонен (Финляндия), Einar Jonson (Iceland)
 1948 Erik Lindberg
 1949 Bror Hjort
 1951 John Lundqvist
 1955 Gerhard Henning (Denmark)
 1956 Stig Blomberg
 1958 Robert Nilsson
 1959 Gunnar Nilsson
 1960 Adam Fischer (Denmark)
 1962 Bror Marklund
 1966 Christian Berg
 1967 Kain Tapper (Финляндия)
 1968 Arne Jones
 1969 Gustaf Nordahl
 1970 Arnold Haukeland (Норвегия)
 1973 Asmund Arle
 1974 Robert J. Jakobsen (Denmark)
 1975 Liss Eriksson
 1977 Ivar Lindekrantz
 1979 Edvin Öhrström
 1981 Elis Eriksson
 1982 Palle Pernevi, Erik Thommesen (Denmark)
 1985 Karl Göte Bejemark, Sigurdur Gudmundsson (Iceland)
 1987 Harry Kivijärvi (Финляндия)
 1989 Sivert Lindblom, Rúrí (Iceland)
 1990 Einar Höste
 1992 Mauno Hartman (Финляндия)
 1993 Lars Englund
 1994 Bjørn Nørgaard (Denmark)
 1995 Bård Breivik (Норвегия)
 1996 Lars Kleen
 1998 Osmo Valtonen (Финляндия)
 1999 Gert Marcus
 2001 Eva Lange
 2004 Kajsa Mattas
 2005 Olafur Eliasson (Denmark)
 2007 Leif Bolter
 2009 Lars Olof Loeld
 2011 Rune Rydelius
 2012 Charlotte Gyllenhammar, Per Inge Bjørlo (Норвегия)
 2013 Martti Aiha (Финляндия)
 2014 Eva Löfdahl
 2015 Berit Lindfeldt, Håkan Rehnberg
 2017 Eva Hild, Siri Aurdal (Норвегия)

Прикладное искусство 

 1945 Edvard Hald, Carl Malmsten
 1947 Erik Fleming
 1949 Wilhelm Kåge
 1951 Nathalie Krebs (Denmark)
 1954 Барбро Нильссон
 1957 Arthur Percy
 1958 Wiven Nilsson
 1959 Axel Salto (Denmark), Hannah Ryggen (Норвегия)
 1960 Alf Munthe
 1961 Hans Wegner (Denmark), Dora Jung (Финляндия)
 1964 Sven Arne Gillgren, Kai Frank (Denmark)
 1965 Bruno Mathsson
 1968 Stig Lindberg
 1970 Sigurd Persson
 1971 Edna Martin
 1971 Viola Gråsten
 1977 Sven Palmqvist
 1979 Ulla Schumacher-Percy
 1979 Berndt Friberg
 1980 Kaisa Melanton, Тапио Вирккала (Финляндия)
 1981 Gertrud Vasegaard (Denmark)
 1982 Karin Björquist, Биргер Кайпиайнен (Финляндия)
 1984 Birger Haglund
 1985 Elisabeth Hasselberg-Olsson, Benny Motzfeldt (Норвегия)
 1986 Vuokko Eskolin-Nurmesniemi (Финляндия)
 1987 Gösta Engström
 1988 Gunnar Cyrén, Tone Vigeland (Норвегия)
 1990 Ingrid Dessau, Synnøve Anker Aurdal (Норвегия)
 1991 Bertel Gardberg (Финляндия)
 1992 Torun Vivianna Bülow-Hübe
 1994 Bengt Liljedahl
 1995 Bertil Vallien, Alev Siesbye (Denmark), Kirsti Rantanen (Финляндия)
 1996 Vibeke Klint (Denmark)
 1997 Sigvard Bernadotte, Jane Reumert (Denmark)
 1998 Ingegerd Råman
 1999 Helena Hernmarck
 2000 Sten Kauppi, Gutte Eriksen (Denmark)
 2001 Signe Persson-Melin, Ойва Тойкка (Финляндия)
 2002 Hans Krondahl, Ursula Munch-Petersen (Denmark)
 2003 Liv Blåvarp (Норвегия)
 2004 Kerstin Öhlin Lejonklou
 2005 Olle Ohlsson
 2006 Kenneth Williamsson, Jacob Jensen (Denmark)
 2008 Grete Prytz Kittelsen
 2010 Erika Lagerbielke
 2011 Helena Edman (goldsmith)
 2012 Janna Syvänoja (Финляндия)
 2013 Annika Ekdahl
 2015 Louise Hindsgavl (Denmark), Sigurd Bronger (Норвегия)
 2016 Anne Tophøj (Denmark)

Фотографы 

 1974 Леннарт Нильссон
 2008 Hans Hammarskiöld
 2011 Gunnar Smoliansky

Технический рисунок 

 1972 Ann Margret Dahlquist-Ljungberg
 1978 Gunnar Hasselgren
 1984 Cecilia Frisendahl
 1989 Stig Claesson
 1995 Roj Friberg

Дизайнеры 

 2017 Ээро Аарнио (Финляндия)

Примечания

Ссылки 
 Список награждённых 1945—2007

Медали Швеции
Премии в области искусств
Награды по алфавиту
Искусство Швеции